Die US-amerikanische Norm ASTM D 6751 beschreibt die Mindestanforderungen für Biodiesel in den Vereinigten Staaten. Sie wird herausgegeben vom ASTM, der American Society for Testing and Materials.

Im Gegensatz zur europäischen Biodiesel Norm EN 14214 spezifiziert die US-amerikanische Norm weniger Parameter. So fordert die EN 14214 die Bestimmung der oxidativen Stabilität bei 110 °C mit einer minimalen Induktionszeit von 6 h nach der Rancimatmethode und spezifische Aspekte der chemischen Zusammensetzung wie der Gehalt an Linolsäure oder der Gehalt an Doppelbindungen. Die ASTM-Norm D6751 derzeit enthält keine Spezifikation dieser Art.

Einzelnachweise 

Norm